

Toponymes
Diepholz est le nom des lieux géographiques suivants :
 Diepholz, une ville de Basse-Saxe
 Le comté de Diepholz, un territoire du Saint-Empire 
 , ancien arrondissement en Basse-Saxe
 Arrondissement de Diepholz en Basse-Saxe

Patronymes
Diepholz est un nom de famille d'origine allemande notamment porté par :
 Gottschalk von Diepholz, évêque d'Osnabrück (1109-1119)
 Johann von Diepholz, évêque de Minden (1242-1253)
 Johann III von Diepholz, évêque d'Osnabrück (1429-1437)
 Konrad I von Diepholz, évêque de Minden (1209-1236)
 Kuno von Diepholz, évêque de Minden (1261-1266)
 Otto Diepholz, journaliste de la télévision allemande
 Rodolphe de Diepholt (en allemand Rudolf von Diepholz), évêque d'Utrecht (1433-1455)
 von Diepholz, famille noble allemande

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme